Hanover se poate referi la

 Casa de Hanover, dinastie regală germană 
 Hannoversche Waggonfabrik, cunoscută sub numele de "Hannover" în limba engleză
 Hanover (rasă de cai

Locuri

Germania  

 Hanover, oraș din nordul Germaniei 
 Hanover (district), district 
 Hanover (regiune)
 Hanover (stat), teritoriu istoric german

Africa de Sud  

 Hanover, Noord-Kaap, oraș din provincia Noord-Kaap

Anglia  

 Hanover, Brighton

Canada  

 Hanover, Manitoba, provincia Manitoba
 Hanover, Ontario, provincia Ontario

Chile  

 Hanover (Chile), insulă din Arhipelagul Patagonia, Chile

Jamaica  

 Hanover Parish, Jamaica, parohie din Jamaica

Statele Unite ale Americii  

 Hanover, Illinois
 Hanover, Indiana
 Hanover, Maine
 Hanover, Maryland
 Hanover, Massachusetts
 Hanover, Michigan
 Hanover, Minnesota
 Hanover, New Hampshire
 Hanover, New York
 Hanover, Ohio
 Hanover, Pennsylvania
 Hanover, Virginia
 Hanover Township, Michigan
 Hanover Township, New Jersey
 Hanover Township, Pennsylvania
 Hanover College, colegiu de arte liberale din orașul Hanover, Indiana fondat în 1827

Nume proprii